Военно-политический кабинет Израиля () или Израильская министерская комиссия по вопросам безопасности () — министерская комиссия, действующая внутри правительства Израиля и сформированная в соответствии с Законом о правительстве 2001 года. Кабинет занят решением наиболее важных вопросов национальной безопасности и действует под руководством премьер-министра.

Структура кабинета и его полномочия

Состав 
В состав Военно-политического кабинета в обязательном порядке входят премьер-министр, и. о. премьер-министра (если назначение на должность произведено), министр обороны, министр иностранных дел, министр финансов, министр внутренней безопасности и министр юстиции. По предложению премьер-министра правительство полномочно назначить дополнительных членов Кабинета, при условии, что число его членов не превысит половины числа членов правительства.

Полномочия 
Военно-политический кабинет рассматривает следующие вопросы: 
 национальная безопасность
 система безопасности и её политика
 международные отношения и внешняя политика 
 другие вопросы по усмотрению премьер-министра

Дополнительные положения 
Работа Военно-политического кабинета также регламентируется следующими положениями:
 решения Кабинета, равно как и решения правительства, имеют обязательную силу
 на обсуждения и решения Кабинета распространяются положения о секретности, обязывающие правительство и министерские комиссии
 Кабинет не может воспрепятствовать обсуждению указанных выше вопросов в правительстве, если решение об этом принято премьер-министром
 работа Кабинета координируется штабом по национальной безопасности совместно с секретариатом правительства

Члены Кабинета 

В состав нынешнего Военно-политического кабинета входят:
 Нафтали Бенет — премьер-министр (Ямина)
 Яир Лапид — премьер-министр по ротации, министр иностранных дел (Еш атид)
 Бени Ганц — министр обороны (Кахоль-лаван)
 Авигдор Либерман — министр финансов (Наш дом Израиль)
 Гидеон Саар — министр юстиции (Тиква Хадаша)
 Омер Бар-Лев — министр внутренней безопасности (Авода)
 Ницан Хоровиц — министра здравоохранения (Мерец)
 Аелет Шакед —  министр внутренних дел (Ямина)
 Зеэв Элькин — министр по делам Иерусалима и наследия (Тиква Хадаша)
 Мейрав Михаэли — министр транспорта и безопасности на дорогах (Авода)
 Ифат Шаша-Битон — министр образования (Тиква Хадаша)

См. также 

 Митбахон

Примечания